Karl von Baden-Durlach ist der Name folgender Personen:

 Karl II. (von Baden-Durlach) (1529–1577), Markgraf von Baden-Durlach, siehe Karl II. (Baden-Durlach)
 Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach (1679–1738) Markgraf von Baden-Durlach und Gründer der Stadt Karlsruhe, siehe Karl III. Wilhelm (Baden-Durlach)
 Karl August von Baden-Durlach (1712–1786), ältester Agnat des Hauses Baden-Durlach und Vorsitzender der Vormundschaftsregierung von Baden-Durlach
 Karl Gustav von Baden-Durlach (1648–1703), deutscher Offizier
 Karl Magnus von Baden-Durlach (1621–1658), Titular-Markgraf von Baden-Durlach und Generalleutnant der schwedischen Armee
 Karl Wilhelm Eugen von Baden-Durlach (1713–1783), Mitglied der vormundschaftlichen Regierung von Baden-Durlach